DVD-проигрыватель () —
 физическая составляющая: автономное устройство, содержащее оптический привод для считывания информации с DVD-диска, в том числе DVD-Audio и HD DVD (при этом следует учесть, что DVD-проигрыватели поддерживают и CD, а выпускавшиеся ранее проигрыватели компакт-дисков DVD не поддерживают, в свою очередь появившиеся позже большинство blue ray-проигрывателей поддерживают DVD);
 программная составляющая: микропрограмма, предназначенная для воспроизведения (проигрывания) содержимого DVD-Video. Также, программа на компьютере, медиаплеер, для воспроизведения файлов стандарта DVD (в том числе записанных на других видах носителей в виде файлов или образа диска) и имитирующая аппаратное воспроизведение (к примеру, меню диска, выбор языка субтитров и т. д.).

Существует большое число устройств, позволяющих воспроизводить DVD-диски различного содержания и формата. К основным можно отнести:
 компьютер или ноутбук со встроенным DVD-приводом;
 переносные DVD-проигрыватели со встроенным видеоэкраном (видеомонитором);
 в том числе, автомобильные DVD-плееры;
 переносные DVD-проигрыватели без встроенного видеоэкрана;
 современные игровые консоли с DVD-приводом;
 стационарные DVD-проигрыватели;
 различные гибриды стационарных проигрывателей с жёстким диском, VHS-рекордером (видеомагнитофоном) или CD-проигрывателем;
 DVD-рекордеры (DVD-устройство, имеющее возможность не только воспроизводить, но и записывать DVD-диски)

Обозначение 
На DVD-проигрывателях ставился логотип, обозначающий их возможность проигрывания/записи тех или иных типов дисков. По мере разработки и внедрения новых типов DVD-проигрывателей эволюционировали и пиктограммы обозначающие возможности проигрывателей (каждый последующий тип поддерживал форматы дисков всех предыдущих):

Кроме логотипов проигрываемых DVD-дисков, обычно также обозначали пиктограммами-логотипами и другие поддерживаемые форматы дисков, а также форматы декодирования звука и изображения.

Стационарные 
Стационарные проигрыватели предназначены для использования в составе домашнего кинотеатра или непосредственно с телевизором. Ряд моделей дополнительно предлагают возможность воспроизведения ряда других форматов: MP3, WMA, Audio-CD, VCD, SVCD, JPEG, DVD-Audio, видеофайлов в форматах MPEG, MPEG-2, DivX, записанных на CD или DVD-диске, а также исполнения караоке. Некоторые китайские модели оснащены эмуляторами игровых приставок, продаются в комплекте с геймпадами и диском с ROM’ами игр; даже при отсутствии в комплектации геймпада и диска, при наличии USB-гнезда, есть возможность подключить сторонний, но иногда требуется файл эмулятора на диске с играми.

На основе DVD существуют видеоигры (по сути это интерактивное меню со вставкой видеороликов), в основном симуляторы телеигр («Кто хочет стать миллионером?», «Поле чудес», «Угадай мелодию»), обучающие игры и квесты (не путать обычными игровыми программами, записанными на DVD-ROM для PC). Также современные модели имеют встроенный USB-разъем, предназначенный для воспроизведения видео и аудиофайлов различных форматов с флеш-накопителей, тем самым преобразовывая DVD-проигрыватель для использования иного (не-DVD) носителя. Некоторые проигрыватели с USB-портом способны загрузить Linux с флешки.

Устройство 
Проигрыватель состоит из корпуса, панели управления, дисковода, платы питания и нескольких плат с электронными компонентами. Дисковод имеет открытое строение и крепится к корпусу винтами. Дисковод соединяется с платой шлейфами с небольшими разъёмами. На плате располагаются микросхемы и другие компоненты. Главной микросхемой является процессор, опционально снабжённый радиатором.

Устаревание 
В связи с массовым распространением телевизоров высокой чёткости (HD, Full HD и т. п.), формат DVD перестал обеспечивать потребности потребителя, касающиеся качества выводимого изображения. На смену DVD пришёл новый формат — Blu-ray Disc, позволяющий воспроизводить видео высокой чёткости. Однако, большинство бытовых Blu-ray-проигрывателей совместимы с форматом DVD (и другими форматами, например VCD, DivX). Спад популярности также продиктован появлением высокоскоростного подключения к сети Интернет и возможности распространения видео средствами цифровой дистрибуции. Объём продаж DVD-дисков на данный момент резко упал по сравнению с пиком его развития, но несмотря на это, в странах СНГ в наличии некоторых магазинов до сих пор имеются комплекты DVD-дисков за очень низкую цену.

См. также 
 Носитель информации
Апскейлинг — функция в некоторых DVD-плеерах.
 Музыкальный центр
 AV-ресивер
 Цифровой видеорекордер

Примечания

Ссылки 
 Выбор стационарного DVD-проигрывателя
 Устройство DVD-проигрывателя
 Принципы работы проигрывателей оптических дисков

Бытовая электроника
Видеотехника
Изобретения Японии
DVD